Osoby: 
 Cadmus Wilcox (1824-1890) – amerykański wojskowy, generał Konfederacji
 Howdy Wilcox (1889-1923) – amerykański kierowca wyścigowy
 Lisa Wilcox (ur. 1964) – amerykańska aktorka   
 Jason Wilcox (ur. 1971) – brytyjski piłkarz, reprezentant Anglii w piłce nożnej
 Adam Wilcox (ur. 1976) – brytyjski kierowca wyścigowy
 C.J. Wilcox (ur. 1990) – amerykański koszykarz
Miejscowości w USA:
 Wilcox – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Kearney
 Wilcox – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Elk
Gminy w USA:
 Wilcox (ang. Wilcox Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
 Wilcox (ang. Wilcox Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Trego
 Wilcox (ang. Wilcox Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Newaygo
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Wilcox (ang. Wilcox County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Wilcox (ang. Wilcox County) – w stanie Georgia